Karlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Karlinger (1882–1944), deutscher Kunsthistoriker 
 Josef Karlinger, Bergbauingenieur (entwickelte 1834 die Unwuchtbohrung)